I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn sezonu 2014/2015 – 59. edycja drugiej w hierarchii klasy ligowych rozgrywek piłki ręcznej mężczyzn w Polsce, mająca na celu wyłonienie drużyn, które uzyskują awans do Superligi polskiej sezonu 2015/2016 oraz zespołów, które zostaną relegowane do II ligi polskiej sezonu 2015/2016. Rywalizacja toczyła się systemem kołowym wraz z meczami barażowymi, a nad jej przebiegiem czuwał organizator rozgrywek – Kolegium Ligi ZPRP. W zmaganiach wzięły udział drużyny 28 klubów sportowych, podzielone na dwie grupy (Grupę A i Grupę B).

Grupa A

Tabela końcowa 

Legenda do tabeli
 M – mecze
 Z – zwycięstwa
 R – remisy
 P – porażki
 +/- – różnica bramek

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-14 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Grupa B

Tabela końcowa 

Legenda do tabeli
 M – mecze
 Z – zwycięstwa
 R – remisy
 P – porażki
 +/- – różnica bramek

Wyniki 

Legenda do tabeli z wynikami
 Numery 1-14 oznaczają gospodarza meczu, wpisanego z lewej strony tabeli z wynikami

Klasyfikacja strzelców

Klasyfikacja końcowa

Mecze barażowe

Baraż I 
W barażu I o awans do Superligi Superligi 2015/2016 zmierzyli się wicemistrzowie obydwu grup. Gospodarz pierwszego spotkania został ustalony w drodze losowania.

Wyniki

Baraż II 
W barażu II o awans do Superligi 2015/2016 zwycięzca barażu I Miedź Legnica zmierzył się ze Śląskiem Wrocław - 10. zespołem PGNiG Superligi 2014/2015.

Siódemka Miedź Legnica nie wywalczyła awansu do PGNiG Superligi i pozostała w I lidze Grupa B na sezon 2015/2016.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
 I liga na stronie ZPRP
 Archiwum rozgrywek piłki ręcznej w Polsce

I liga polska w piłce ręcznej mężczyzn
2014 w piłce ręcznej
2015 w piłce ręcznej
2014 w polskim sporcie
2015 w polskim sporcie